Тумановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Тумановское сельское поселение — входит в Москаленский район

Смоленская область
 Тумановское сельское поселение — входит в Вяземский район